Försoning kan syfta på:

Försoning – när personer, organisationer eller länder som tvistar blir eniga igen
Försoningslära – begrepp i kristen teologi
Försoning (roman, 2001) – roman av Ian McEwan, originaltitel Atonement
Försoning (film) – film från 1957 baserad på romanen av Ian McEwan, originaltitel Atonement
Försoning (roman, 2015) – roman av Amanda Schulman och Hannah Widell